Język liguryjski – zespół dialektów używanych przez niemal 2 miliony osób w Ligurii, krainie rozciągającej się na północnym wybrzeżu Morza Liguryjskiego, głównie na terytorium Włoch, ale także Francji i Monako. Tradycyjnie  dialekty liguryjskie uważa się za regionalny wariant języka włoskiego, lecz bardzo różnią się one od włoskiego języka standardowego. Bliskie są natomiast dialektom piemonckim i lombardzkim. Niektórzy językoznawcy, tacy jak Frederick Agard, klasyfikują dialekt liguryjski jako należący do podgrupy gallo-italskiej języków zachodnioromańskich, podczas gdy włoski umieszczają w innej grupie, a mianowicie italsko-dalmatyńskiej.

Jak dotąd nie został stworzony liguryjski ustandaryzowany język literacki. Na terenie Włoch najważniejszą rolę odgrywa gwara genueńska, która może pochwalić się, skromną co prawda, literaturą, audycjami radiowymi, stronami internetowymi itp.

Zazwyczaj do dialektów liguryjskich zalicza się również dialekt monegaski, rdzennych mieszkańców księstwa Monako, który ma charakter przejściowy, wykazuje bowiem pewne pokrewieństwo z dialektami prowansalskimi. Nie ma statusu języka urzędowego, jest jednak nauczany w szkołach.

Liguryjskim posługiwali się między innymi: Niccolò Paganini, Giuseppe Garibaldi, Eugenio Montale, Giulio Natta, Italo Calvino, Fabrizio De André. Nieprzerwana literacka tradycja tego języka sięga XIII wieku z autorami takimi jak Luchetto (Anonim z Genui), Martin Piaggio oraz Gian Giacomo Cavalli.

Porównanie leksyki języka liguryjskiego i innych języków zachodnioromańskich:

Porównanie różnych dialektów liguryjskich:

Zobacz też 
 język liguryjski (starożytny)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wikipedia w języku liguryjskim
 Ethnologue.com
 GENOVES.com.ar (genueński)(hiszpański)
 ACADÉMIA LIGÙSTICA DO BRENNO (genueński)
 Zeneize: Grafîa ofiçiâ (ortografia) (genueński)
 A Compagna (Genua) (włoski)
 Fonologia (włoski)

Liguryjski język
Języki zachodnioromańskie
Języki Włoch
Języki Francji
Języki Argentyny
Języki Monako
Języki zagrożone w Europie